Suhîi Ovrah (în ) este un sat în comuna Mîkolaiivka din raionul Berezivka, regiunea Odesa, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Suhîi Ovrah era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%) și română (%).

Note 

Suhîi Ovrah, Mîkolaiivka, Berezivka, Odesa
Suhîi Ovrah, Mîkolaiivka, Berezivka, Odesa
Suhîi Ovrah, Mîkolaiivka, Berezivka, Odesa
Românii de la est de Nistru